Кубок конфедераций 2003 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 18 по 29 июня во Франции.

Матчи Группы B прошли с 19 по 23 июня 2003 года в городах Париж, Лион и Сент-Этьен. В состав группы вошли действующие чемпионы мира сборная Бразилии, победитель Кубка африканских наций 2002 сборная Камеруна, победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2002 сборная США и бронзовый призёр чемпионата мира сборная Турции.

Положение команд

Турция — США 

Помощники судьи:
 Фернандо Крески
 Вальтер Риаль

Четвёртый судья:
 Масуд Моради

Бразилия — Камерун 

Помощники судьи:
 Геннадий Красюк
 Юрий Дупанов

Четвёртый судья:
 Карлос Амарилья

Камерун — Турция 

Помощники судьи:
 Нельсон Кано
 Мануэль Берналь

Четвёртый судья:
 Валентин Иванов

Бразилия — США 

Помощники судьи:
 Паулу Жануариу
 Жозе Кардинал

Четвёртый судья:
 Коффи Коджия

Бразилия — Турция 

Помощники судьи:
 Геннадий Красюк
 Нельсон Кано

Четвёртый судья:
 Хорхе Ларрионда

США — Камерун 

Помощники судьи:
 Джим Аулиарис
 Юрий Дупанов

Четвёртый судья:
 Карлос Амарилья

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2003